Leavitt peut désigner :

Patronyme 

 Alex Leavitt (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Carl Leavitt Hubbs (1894-1979), ichtyologiste américain ;
 David Leavitt (né en 1961), écrivain américain ;
 Emma Leavitt-Morgan, joueuse de tennis américaine de la fin du  ;
 Harold J. Leavitt (1922-2007), psychologue américain ;
 Henrietta Swan Leavitt (1868-1921), astronome américaine ;
 Joshua Leavitt (1794-1873), avocat et pasteur congrégationaliste américain ;
 Michael Leavitt (né en 1951), homme politique américain ;
 Raphy Leavitt (1948-2015), compositeur portoricain ;
 Ron Leavitt (1947-2008), scénariste de télévision américain ; 
 Sam Leavitt (1904-1984), directeur de la photographie américain ; 
 William Leavitt (1941- ), un artiste conceptuel américain.

Toponyme 
 Leavitt, hameau du Comté de Cardston, dans la province canadienne d'Alberta.

Autres 
 Le Leavitt bulldog est une race canine.